Cavaliere ili Kavalir (njemački Kavalier, francuski Chevalier, talijanski Cavaliersi, engleski Cavalier) dolazi od latinske riječi caballarius konjušar (od caballus = konj)., mladoženja. Izvorno je označava jahača a kasnije viteza ili čovjeka viteškom odnosno aristokratskog podrijetla. 

Od baroka tako se je nazivalo ugledne ljude općenito s viteškim vrlinama, često koncentrirano na značenju "zaštitnika žena". 

Kasnije Cavalier označen gospodin pratitelj dama s uljudim manirama prema damama.

Danas se izraz odnosi muškarca ljubaznog ponašanja.

društvo